Emma Coeckelbergh (1851-1921), une poétesse belge et l'épouse du pianiste et compositeur Edgar Tinel ;
 Ernest Coeckelbergh (1888-1962), un homme politique belge catholique.

Voir aussi 
 Seigneurie de Coeckelberghe, une ancienne seigneurie belge